Moriz Haupt, filologo tedesco
2870 Haupt, asteroide

Altri progetti